Cycloctenus är ett släkte av spindlar. Cycloctenus ingår i familjen Cycloctenidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Cycloctenus